Хили (, , ) — английская фамилия и топоним.

Персоналии 
  (род. 1990) — австралийская крикетчица, чемпионка мира в Twenty20 (2010, 2012, 2014, 2018).
  (1873—1944) — канадский юрист и политик, член Палаты общин Канады от Эссекс-Норт (1923—1925).
  (род. 1955) — британский политик, член Палаты лордов.
  (1944—2011) — американский кардиолог, президент Американской ассоциации сердца (1988—1989), директор Национальных институтов здравоохранения США (1991—1993), президент Американского Красного Креста (1999—2001).
  (1921—2007) — американский юрист, президент Международной ассоциации адвокатов (1979—1981).
  (Огастин Хили; 1904—1987) — ирландский политик, член Палаты представителей Ирландии (1957—1961, 1965—1977), сенатор (1961—1965), лорд-мэр Корка (1964—1965, 1975—1976).
  (род. 1962) — канадский хоккейный вратарь, обладатель Кубка Стэнли в составе клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» (1994).
  (род. 1965) — игрок в австралийский футбол, финалист Викторианской футбольной лиги в составе клуба «Мельбурн» (1988).
  — ирландский политик, член Сената Ирландии (1934—1936, 1938—1948).
 Хили, Денис Уинстон (1917—2015) — британский государственный деятель, канцлер казначейства (1974—1979).
 Хили, Дермот (1947—2014) — ирландский поэт и писатель, драматург, новеллист.
  (род. 1948) — ирландский спортивный менеджер, Всеирландский чемпион по хёрлингу в качестве менеджера сборной графства Оффали (1981, 1984, 1985).
  (1931—2016) — британский костюмер и сценограф, лауреат премий «Тони» за лучшие сценографию (1968) и костюмы (1968, 2011).
  (1830—1900) — американский католический священник, епископ Портленда (1875—1900).
  (род. 1938) — американский правозащитник, директор американского отделения Международной амнистии (1982—1994).
  (род. 1961) — игрок в австралийский футбол в составе клубов Викторианской футбольной лиги «Мельбурн» и «Сидней Суонс», обладатель Трофея Ли Мэттьюса самому ценному игроку лиги и Медали Браунлоу лучшему и самому честному игроку (1988).
  (род. 1950) — американский политик, мэр Джерси-Сити (2004—2013).
 Хили, Джерри (1913—1989) — британский политик, троцкист.
 Хили, Джеф (1966—2008) — канадский слепой рок-музыкант.
  (1898—1961) — австралийский общественный деятель, генеральный секретарь Федерации докеров Австралии (1937—1961).
 Хили, Джоан — ирландский спринтер, рекордсменка Ирландии в эстафете 4 × 100 метров в составе национальной сборной (с 2018), сестра Фил Хили.
  (1776—1861) — американский политик, член Палаты представителей США (1825—1829).
 Хили, Джон:
  (1841—1918) — ирландский британский католический священник, епископ Клонферта (1896—1903), архиепископ Туама (1903—1918).
  (1926—2012) — британский антиковед, декан факультета искусств (1978—1981) и заведующий кафедрой антиковедения (1985—1988) колледжа Ройял Холлоуэй Лондонского университета.
  (род. 1927) — британский гребец, участник летних Олимпийских игр 1948 года.
  (род. 1943) — британский шахматист и писатель, лауреат премии «ПЕН/Акерли» Английского центра ПЕН-клуба за автобиографию The Grass Arena (1988).
  (род. 1960) — британский политик, член Палаты общин Великобритании от Уэнтворта и Дирна (c 1997).
  (ум. 1995) — ирландский политик, член Палаты представителей Ирландии (1943—1948).
  (1900—1973) — ямайский католический священник, епископ Гибралтара (1956—1973).
  (1872—1934) — ирландский журналист, редактор The Irish Times (1907—1934).
 Хили, Джордж (1813—1894) — американский художник.
  (Майкл Дональд Хили; род. 1936) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги «Чикаго Беарз» и «Даллас Ковбойз».
 Хили, Дороти Рэй (1914—2006) — американская общественная деятельница.
 Хили, Дональд (1898—1988) — британский автогонщик-раллист, инженер и дизайнер.
 
  — ирландский игрок в гэльский футбол, победитель Межпровинциального чемпионата в составе сборной Лейнстера (2005).
 Хили, Дэн (род. 1957) — американский и британский историк, славист.
  (род. 1974) — игрок в австралийский футбол, финалист Австралийской футбольной лиги в составе клуба «Сент-Килда» (1997).
  (Джон Дж. Хили; 1866—1899) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола.
  (род. 1964) — австралийский крикетчик, финалист Кубка мира (1996).
 Хили, Киан (род. 1987) — ирландский профессиональный регбист.
  (род. 1980) — ирландский футболист, чемпион и обладатель кубка Шотландии в составе клуба «Селтик» (2001), обладатель кубка Ирландии в составе «Корк Сити» (2007, 2016).
  (1877—1970) — ирландский британский политик, член Палаты общин Великобритании от Ферманы и Тирона (1922—1924, 1931—1935) и Ферманы и Саут-Тирона (1950—1955).
  (род. 1986) — ирландский игрок в гэльский футбол и хёрлер, игрок Всеирландского чемпионата по хёрлингу в составе сборной графства Лиишь, игрок в хёрлинг месяца за май 2013 года.
  (1890—1939) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Джелонг».
 Хили, Майкл:
  (1923—2016) — британский статистик, обладатель золотой Медали Гая Королевского статистического общества (1999).
  (1926—2018) — американский военный деятель, командир Центра подготовки сил специальных операций имени Джона Кеннеди (1973—1975).
  (род. 1978) — ирландский хёрлер, финалист Всеирландского чемпионата в составе сборной графства Голуэй (2001).
  — канадский драматург, лауреат Премии генерал-губернатора в категории англоязычной драмы за пьесу The Drawer Boy (1999).
 Хили, Майрон (1923—2005) — американский актёр кино и телевидения.
  — ирландская музыкантка.
  (род. 1960) — ирландский игрок в гэльский футбол, Всеирландский клубный чемпион в составе клуба «Сент-Финбарр» (1981).
  (1859—1923) — ирландский британский политик, член Палаты общин Великобритании от Корка (1885—1900, 1909—1910, 1910—1918) и Норт-Ист-Корка (1910), брат Тимоти и Томаса Джозефа Хили.
 Хили, Мэри:
  (род. 1911) — британская теннисистка, финалистка Уимблдонского турнира в смешанных парах (1933).
 Хили, Мэри (1918—2015) — американская актриса и певица.
  (род. 1989) — ирландский регбист, чемпион лиги Pro12 в составе клуба «Коннахт» (2016).
  (род. 1985) — ирландский хёрлер, финалист Всеирландского чемпионата в составе сборной графства Голуэй (2005, 2012).
 Хили, Натан:
 Хили, Натан (род. 1980) — австралийский теннисист.
  (род. 1990) — американский баскетболист, игрок Нидерландской баскетбольной лиги в составе клуба «Арис Леуварден» и чемпионата Венгрии по баскетболу в составе клуба ZTE.
  (1905—1977) — американский политик, член Палаты представителей США (1945—1947).
  (род. 1991) — ирландский игрок в гэльский футбол, Всеирландская чемпионка в составе сборной Дублина (2017—2018).
 Хили, Остин (род. 1973) — британский регбист, игрок сборной Англии и сборной «Британские и ирландские львы».
  (род. 1963) — ирландский игрок в гэльский футбол и менеджер, Всеирландский чемпион в качестве селектора сборной графства Корк (2010).
  (род. 1963) — американская яхтсменка, бронзовая медалистка летних Олимпийских игр 1992 года в классе 470.
 Хили, Патрик:
  (род. 1968) — американский игрок в боулинг, чемпион Панамериканских игр в одиночной категории (1991), в парах (1995), в команде (1991, 1995) и в абсолютной категории (1995), обладатель Кубка мира QubicaAMF (1995).
  — канадский правовед и судья, профессор права Университета Макгилла, редактор издания McGill Law Journal (1980—1981).
  (1834—1910) — американский иезуитский священник, президент Джорджтаунского университета (1874—1882).
  — профессор делового администрирования Гарвардской школы бизнеса (с 1998).
  (1922—1983) — ирландский игрок в гэльский футбол и хёрлер, Всеирландский чемпион по хёрлингу (1943—1944, 1946) и гэльскому футболу (1945) в составе сборной графства Корк.
 
  (род. 1992) — американский бейсболист, игрок клубов Главной бейсбольной лиги «Окленд Атлетикс» и «Сиэтл Маринерс».
 Хили, Рэндольф (род. 1956) — ирландский поэт и издатель.
 Хили, Сесил (1881—1918) — австралийский пловец, олимпийский чемпион.
  — австралийский юрист и менеджер, президент Австралийской федерации тенниса (2010—2017), председатель и генеральный директор австралийского филиала компании Dentons.
  (ур. Эрнест Ли Нэш; 1896—1937) — американский комик, создатель комедийного коллектива The Three Stooges.
  (1921—2009) — игрок в австралийский футбол, в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Эссендон».
 Хили, Тимоти:
 Хили, Тимоти (1855—1931) — вице-король Ирландии, брат Мориса и Томаса Джозефа Хили.
  (1863—1930) — американский общественный деятель, президент Международного братства рабочих котельных (1902—1927).
  (1923—1992) — американский иезуитский священник, президент Джорджтаунского университета (1976—1989), президент Нью-Йоркской публичной библиотеки (1989—1992).
 Хили, Томас:
  (1853—1891) — американский бейсболист, игрок клубов Национальной лиги (1878).
  (1855 — ?) — ирландский хёрлер, Всеирландский чемпион в составе сборной графства Типперари (1887).
  (1894—1957) — канадский политик, член Палаты общин Канады от Сент-Энн (1940—1957).
  (1895—1977) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клуба «Филадельфия Атлетикс».
  (1854—1925) — британский юрист и политик, член Палаты общин от Норт-Уэксфорда (1892—1900), брат Мориса и Тимоти Хили.
  (1931—2004) — американский военный деятель, комендант Военного колледжа Армии США (1983—1985).
  (род. 1962) — американский политик, член Палаты представителей США (2005—2007), мэр Кэнтона (штат Огайо; 2008—2015).
 Хили, Уна (род. 1981) — ирландская певица, солистка девичьей группы The Saturdays.
  (ур. Патрик Джозеф Хили; род. 1955) — британский футболист, чемпион Ирландии и обладатель кубка Ирландии в составе клуба «Дерри Сити» (1989).
  (род. 1977) — ирландский хёрлер, чемпион Национальной лиги хёрлинга (2000) и финалист Всеирландского чемпионата (2001, 2005) в составе сборной графства Голуэй.
  (род. 1994) — ирландский спринтер, рекордсменка Ирландии в беге на 100 и 200 метров (с 2018), эстафете 4 × 100 (с 2018) и 4 × 200 метров (с 2015) в составе национальной сборной, сестра Джоан Хили.
  (Фрэнсис Ксавьер Хили; род. 1946) — американский бейболист, чемпион Мировой серии в составе клуба «Нью-Йорк Янкиз» (1977).
  (1910—1997) — американский бейсболист, победитель Мировой серии в составе клуба «Сент-Луис Кардиналс» (1934).
 Хили, Фрэнсис (род. 1973) — шотландский музыкант, солист музыкальной группы Travis.
  — мексиканский журналист, лауреат Национальной журналистской премии в категории «Репортаж, хроника и интервью» (1983).
  (1899—1985) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги в составе клуба «Норт-Мельбурн».
  (род. 1947) — игрок в американский футбол, игрок Национальной футбольной лиги в составе клуба «Сент-Луис Кардиналс».
  (род. 1943) — ирландский автор песен, теле-и радиоведущий, лауреат Премии Джейкоба за документальный радиосериал Strawberry Fields Forever (1984) и комедийную телепередачу Nighthawks (1989).
  (род. 1950) — ирландский политик, член Палаты представителей Ирландии от Типперари-Саут (2000—2007, 2011—2016) и Типперари (с 2016).
  (род. 1968) — ирландский бегун, участник летних Олимпийских игр 1996 года.
  (1869—1954) — новозеландский политик, член Парламента Новой Зеландии (1928—1935).
 Хили, Элоиз (род. 1943) — американская поэтесса и правозащитница.
  (род. 1953) — панамский юрист, предприниматель и дипломат, посол Панамы в США (2009—2011).
  (Джон Патрик Хили; 1931—2014) — ирландский политик, член Палаты представителей Ирландии от Керри-Саут (1997—2011), отец Дэнни и Майкла Хили-Рэев.
  (род. 1954) — ирландский политик, член Палаты представителей Ирландии от Керри (с 2016), сын Джеки Хили-Рэя.
  (род. 1967) — ирландский политик, член Палаты представителей Ирландии от Керри (с 2016), сын Джеки Хили-Рэя.

Топонимы 
 Хили — посёлок на Аляске.
 Хили — подводный вулкан в районе Новой Зеландии.
 Хили (Шеффилд) (Heeley) — район города Шеффилд в Англии, ранее самостоятельная деревня.